Michael Lampert ist der Name folgender Personen:

* Michael Lampert (Eishockeyspieler) (* 1972), österreichischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Michael Lampert (Kickboxer) (* 1990), Liechtensteiner Kickboxer